Elias Chamon Filho ou simplesmente Chamon (Castelo, 8 de abril de 1960) é um ator, cantor e compositor de música popular brasileira.

Ligações externas
Entrevista com Chamon (apenas áudio no Rádio Globo)

Atores do Espírito Santo
Compositores do Espírito Santo
Cantores do Espírito Santo
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Castelo (Espírito Santo)